Перпероглу () — фамилия. Известные носители:

 Перпероглу, Стратос (род. 1984) — греческий баскетболист.
 Перпероглу, Эрин (род. 1979) — американская баскетболистка.